Loi ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Loi (* 1941), italienischer General
 Duilio Loi (1929–2008), italienischer Boxer
 Francesco Loi (1891–1977), italienischer Turner
 Franco Loi (1930–2021), italienischer Dichter und Schriftsteller
 Loi Im Lan (* 1998), macauische Sprinterin
 Livio Loi (* 1997), belgischer Motorradrennfahrer

Loi ist außerdem
 Loi (Sängerin), der Künstlername einer deutschen Sängerin

 (deutsch „Gesetz“) wird französischen Gesetzen vorangestellt, so z. B.
 Loi Lang
 Loi n°68-1 Article 7
 Loi Toubon

Loi ist der Name der geographischen Objekte:
 Loi (Kwajalein), Riffinsel im Kwajalein-Atoll, Marshallinseln

LOI steht als Abkürzung für:
 Letter of Intent, siehe Absichtserklärung
 Libro delle Origini Italiano, siehe Ente nazionale cinofilia italiana
 Limiting Oxygen Index, siehe Sauerstoffindex
 Loss on ignition, siehe Glühverlust

Siehe auch:
 Loy
 Loye
 Leu

Abkürzung